Papa João V - papa do século VII
 João V de Constantinopla - patriarca de Constantinopla do século VII
 João V de Jerusalém - patriarca de Jerusalém do século VIII
 João V de Bretanha - Duque de Bretanha de finais do século XIV/principios do século XV
 João V de Portugal - rei de Portugal no início do século XVIII

Desambiguação